La Third Division 1926-1927 è stato il 7º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 6° con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Stoke City (Third Division North) e  (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti

Selezione dei club 

 North
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North.

 South
Nella Third Division South, dove venne trasferito il Coventry City, vennero rielette le ultime due classificate della stagione precedente, vale a dire Charlton Athletic e Queens Park Rangers.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1927-1928.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Lo Stockport County è stato sanzionato con 2 punti di penalizzazione per aver schierato in campo il 26 marzo 1927 il calciatore Joe Smith senza autorizzazione della FA.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1927-1928.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Watford costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Gillingham.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1926-1927
 Second Division 1926-1927
 FA Cup 1926-1927
 FA Charity Shield 1927

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1926
Calcio nel 1927
1926-1927